Wer nur den lieben Gott läßt walten (Neumark), kerklied van Georg Neumark
Wer nur den lieben Gott läßt walten (Bach), bewerking door Johann Sebastian Bach
Wer nur den lieben Gott läßt walten (Maslanka), bewerking van de versie van Bach herbewerkt door David Maslanka
Wer nur den lieben Gott läßt walten (Gade), twee bewerkingen door Niels Gade
Wer nur den lieben Gott läßt walten, bewerking door Sigfrid Karg-Elert
Wer nur den lieben Gott läßt walten, bewerking door Felix Mendelssohn-Bartholdy
Wer nur den lieben Gott läßt walten, bewerking door Georg Böhm